

Туреччина 

 Баликли — округа в районі Зейтінбурну в Стамбулі

Баликли — присілок, Кукморський район, Татарстан
 Баликли — село, Федоровський район, Башкортостан

Див. також 
 Баликлибашево